Hornborg (plaats), plaats in Denemarken
 Hornborg (parochie), parochie in Denemarken